Stará Voda (okres Gelnica), gemeente in okres Gelnica, Slowakije
 Stará Voda (okres Hradec Králové), gemeente in okres Hradec Králové, Tsjechië
 Stará Voda (okres Cheb), gemeente in okres Cheb, Tsjechië